Leandro Carrijo Silva (Uberaba, Brasil; 3 de septiembre de 1985) es un futbolista brasileño que se desempeña en la posición de delantero, actualmente es agente libre.

Clubes

Palmarés

Campeonatos regionales

Campeonatos nacionales

Distinciones individuales

Referencias 

Nacidos en Uberaba
Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Esporte Clube Democrata
Futbolistas del Clube Atlético Mineiro
Futbolistas del Vitória Futebol Clube
Futbolistas de la Associação Portuguesa de Desportos
Futbolistas del Bangu Atlético Clube
Futbolistas del Club Atlético de San Luis
Futbolistas del Celaya Fútbol Club en los años 2010
Futbolistas del Fútbol Club Juárez